Underhill ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Underhill (* 1963), kanadische Eiskunstläuferin
 Charles L. Underhill (1867–1946), US-amerikanischer Politiker
 Edwin S. Underhill (1861–1929), US-amerikanischer Politiker
 Eileen Underhill (1899–1998), kanadische Badmintonspielerin
 Evelyn Underhill (1875–1941), britische Autorin
 Frank Underhill (1878–1932), amerikanischer Pharmakologe
 Henry Underhill, Baron Underhill (1914–1993), britischer Politiker
 Jack Underhill (1902–1974), kanadischer Badmintonspieler
 John Underhill (1597–1672), englischer Puritaner, Kolonist und Captain in Neuengland
 John Q. Underhill (1848–1907), US-amerikanischer Politiker
 Owen Underhill (* 1954), kanadischer Komponist, Dirigent, Flötist und Musikpädagoge
 Ruth Underhill (1883–1984), US-amerikanische Anthropologin und Autorin
 Sam Underhill (* 1996), englischer Rugbyspieler
 Steven Underhill (* 1962), US-amerikanischer Landschafts- und Porträtfotograf
 Walter Underhill (1795–1866), US-amerikanischer Politiker

Underhill steht für:
 (2154) Underhill, nach Anne B. Underhill benannter Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Underhill (Vermont)
 Underhill (Wisconsin), im Oconto County 
 Underhill (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin